EVN est un sigle qui peut signifier :
 espace vectoriel normé, en mathématiques ;
 European VLBI Network, en astronomie ;
 Eurovision News Exchange, un échange de programmes radio et télé au sein de l'Eurovision, un terme utilisé dans les salles de rédaction françaises (par exemple, visionner les EVN) ;
 EVN (où EVN signifie Energieversorgung Niederösterreich), une entreprise d'électricité en Autriche ;
 Électricité du Vietnam, une entreprise d'électricité au Vietnam.

EVN est un code qui peput désigner :
 Aéroport international Zvartnots, en Arménie, selon le code AITA.

Code IATA des aéroports